Caisse de compensation (Maroc)
 Les caisses de compensation sont des organes de la politique sociale en maroc. Elles participent notamment à l’administration de l'assurance vieillesse, de l’assurance invalidité et de l'assurance perte de gains. On distingue les caisses cantonales de compensation, les caisses de compensation professionnelles, la caisse de compensation fédérale et la caisse suisse de compensation CSC.